Уитворт () — британская фамилия.

Известные носители 
  (1884—1973) — британский флотоводец, Второй морской лорд.
 Уитворт, Джозеф (1803—1887) — британский инженер-механик, изобретатель, предприниматель и филантроп.

Прочее 
 Армстронг-Уитворт — лёгкий пулемётный бронеавтомобиль Вооружённых сил Российской империи.